Zöllkau ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Zöllkau (* 1963), deutsche Leichtathletin
 Helge Zöllkau (* 1961), deutscher Leichtathlet und Trainer